Кристоффер Мохсен Хазени (; ) — шведский футболист, полузащитник клуба «Норрчёпинг».

Клубная карьера 
На юношеском уровне выступал за клубы «Керрдаль» и «Юрсхольм». Взрослую карьеру начал в пятом дивизионе в клубе «Дандерюд». Затем также в низших дивизионах Швеции выступал за «Энебюберг» и «Стоксунд». По итогам 2018 года был признан лучшим полузащитником второго дивизиона. В марте 2019 года перешёл в «Сюльвию», выступающую в первом дивизионе. Первую игру за новый клуб провёл 19 мая против «Ефле», появившись на поле в середине второго тайма. Всего Хазени провёл в составе клуба 19 матчей и забил шесть мячей.

17 октября 2019 года подписал контракт с «Норрчёпингом». Первую игру за клуб провёл 7 марта 2020 года в рамках группового этапа кубка страны с «Фалькенбергом». 17 мая 2021 года дебютировал в чемпионате Швеции в матче против «Варберга», появившись на поле на 83-й минуте вместо Исхак Абдулразака.

Клубная статистика

Примечания

Ссылки 
Профиль игрока на официальном сайте «Норрчёпинга»

Футболисты Швеции
Игроки ФК «Сильвия»
Игроки ФК «Норрчёпинг»